Дымя́нковые () — триба двудольных цветковых растений, входящая в подсемейство  семейства .

Характеристика 
Цветки обычно зигоморфные, реже дисимметричные. Два или один внешние лепестки со шпорцем, внутренние лепестки нередко сросшиеся. Тычинки собраны в две группы.

Представители

Примечания

Литература